L'occhio del male (Thinner) – film del 1996 diretto da Tom Holland
 L'occhio del male (Evil Eye) – film del 2020 diretto da Elan Dassani e Rajeev Dassani